Montaigu (Aisne)
 Montaigu (Jura)
 Montaigu (Vendeia)
 Collège Montaigu

Desambiguação